Кэтэлин Курсару ( ) — румынский футболист.

Карьера 
Курсару родился в Плоешти, прошел через молодежные ряды местной «Астры» и завершил свое спортивное становление в команде «Брази». После одного сезона в Дивизии С он дебютировал в Дивизии А в сезоне 2000-01, в матче против «Стяуа» 7 августа 2000 года (забив при этом дважды).

26 января 2000 года он подписал контракт с ФКМ Бакэу, но не сыграл ни одного матча, поскольку был предметом спора между Бакэу и его бывшим клубом Астра. Нападающий получил право играть, начиная с августа 2000 года, и вскоре после этого забил свои первые два гола в дебютном матче в Лиге I. Свой первый сезон в высшей лиге он закончил с 15 голами.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Румынии
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Прогресул»